Емма Кіркбі (англ. Emma Kirkby, *26 лютого 1949, Кембридж) — англійська співачка.
 Кіркбі (Ліверпуль) — приміський район Ліверпуля.